Сибиряков — русская фамилия. Сибиряковы — дворянский род.

Персоны 
 
 Сибиряков, Алексей Порфирьевич (1907—1945) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Сибиряков, Андрей Владимирович (1964 — конец 1980-х или начало 1990-х годов) — советский серийный убийца.
 Сибиряков, Иван Семёнович (ум. 1848) — русский актёр и поэт, суфлёр.
 Сибиряков, Иннокентий Михайлович (1860—1901) — русский благотворитель и меценат. Брат Александра и Константина Сибиряковых.
 Сибиряков, Константин Михайлович (1854—после 1908) — российский золотопромышленник, скульптор, меценат. Брат Александра и Иннокентия Сибиряковых.
 Сибиряков, Лев Михайлович (1869—1938) — оперный певец, вокальный педагог.
 Сибиряков, Семён Григорьевич (Броверман; 1888—1938, по другим данным 1942) — русский советский писатель, анархист.
 
 Сибиряков, Эдуард Фёдорович (1941—2004) — советский волейболист, игрок сборной СССР (1962—1969).

 Медведникова (урожденная Сибирякова), Александра Ксенофонтовна (1834—1899) — одна из крупнейших московских благотворительниц.
 Сибирякова, Галина Викторовна (род. 1971) — советская горнолыжница, член сборной СССР (1986—1988).

Корабли 
 «Александр Сибиряков» — ледокол-пароход, совершивший первое в истории сквозное плавание по Северному морскому пути из Белого моря в Берингово за одну навигацию.
 «Александр Сибиряков» — теплоход-лесовоз типа «Павлин Виноградов» (1987), построенный в 1989 году в Гданьске (ПНР) по заказу СССР.
 «Сибиряков» — ледокол-пароход, построенный по заказу Финляндии в 1926 году под названием «Jaakarhu», получен СССР по репарациям в 1945 году.
 «Сибиряков» — гидрографическое судно ВМФ РФ.

См. также 
 Виленский-Сибиряков, Владимир Дмитриевич (1888—1942) — политический деятель, редактор, публицист, сибиревед.
 Площадь Сибиряков-Гвардейцев — площадь в Кировском районе Новосибирска.
 Улица Сибиряков-Гвардейцев — одна из главных магистралей левобережья Новосибирска.